Polanskoje () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Polanskoje – chutor w obwodzie biełgorodzkim
 Polanskoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Polanskoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Polanskoje – wieś w obwodzie saratowskim
 Polanskoje – wieś w obwodzie twerskim
 Polanskoje – wieś w obwodzie tulskim

Zobacz także 
 Polanskiella – wymarły rodzaj mrówek

Strony ujednoznaczniające